Kaňka je inkoustová skvrna na papíru, na šatech nebo prádle. Jedná se také o české příjmení, které nosí tyto osobnosti:

 František Maxmilián Kaňka (1674–1766) – český barokní architekt, syn Víta Václava
 Jan Kaňka – více osob
 Jana Kaňková (* 1942) – česká a československá politička KSČ, poslankyně ČNR a FS na počátku normalizace
 Josef Václav Koch-Kaňka – český sběratel umění, mecenáš Národního muzea
 Lucie Kaňková (* 1991) – česká sopranistka, dcera Michala Kaňky
 Michal Kaňka (* 1960) – český violoncellista, otec Lucie Kaňkové
 Šimon Kaňka – český violoncellista
 Vít Václav Kaňka (1650–1727) – český stavitel a architekt, otec Františka Maxmiliana

jiný význam
 v přeneseném významu jakožto synonymum pro slovo skvrna, poskvrna i lek.